A MÁV 410 sorozatba eltérő pályaszámtartományokkal két különböző sorozatú porosz eredetű mozdonyt soroltak be be:

 A MÁV 410,601-614 pályaszámtartományba a porosz G 8 sorozatot
 A MÁV 410,501-502 pályaszámtartományba a porosz G 8.1 sorozatot (úgynevezett "erős G 8-as) mely a G 8 sorozat továbbfejlesztett, erősebb változata volt.